Die Saison 2014/15 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 18. Oktober 2014 und endete am 29. April 2015. Deutscher Meister wurde zum vierten Mal nach 1999, 2007 und 2014 der Dresdner SC.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:

 Ladies in Black Aachen
 Köpenicker SC
 Dresdner SC
 VT Aurubis Hamburg
 USC Münster
 SC Potsdam
 Schweriner SC
 Allianz MTV Stuttgart
 VolleyStars Thüringen
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden
 VC Olympia Berlin

Als Titelverteidiger trat der Dresdner SC an. Es gab keinen Aufsteiger aus der Zweiten Liga. Die sportliche abgestiegene Mannschaft aus Hamburg blieb in der Bundesliga. Damit kam im Vergleich zur Vorsaison nur das Nachwuchsteam des VC Olympia neu hinzu.

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde fanden zwischen dem 16. Oktober 2014 und dem 21. Februar 2015 statt. Die Frauen-Bundesliga setzte sich in der Saison 2014/15 aus zwölf Mannschaften zusammen. Der Köpenicker SC als Letztplatzierter (neben dem mit Sonderspielrecht startendem VC Olympia) nach der Hauptrunde sollte eigentlich in die Zweite Liga absteigen. Da nur ein Antrag auf Aufnahme in die 1. Liga vorlag und zwölf Mannschaften in der Folgesaison spielen durften, gab es für Köpenick eine erneute Lizenz.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten sechs Plätze waren für die Playoffs qualifiziert. Die Mannschaften der Plätze sieben bis zehn spielten im Pre-Playoff die beiden letzten Plätze der Playoffs aus. Bis auf das Playoff-Finale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Pre-Play-Offs

Play-Offs

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 2015 (PDF-Datei; 350 kB)

2014/15
Volleyballsaison 2014/15